Ел Новента и Нуеве има више значења:

 Ел Новента и Нуеве, Сан Хосе де Патос (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Новента и Нуеве (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику